Café steht für:
 Café, Gaststätte
 Café – Wo das Leben sich trifft, US-amerikanischer Spielfilm, 2010
 Red Café, US-amerikanischer Rapper

Café ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Mambo Café (1945–2013), angolanische Politikerin

Siehe auch:
 Cafe
 Kaffee (Begriffsklärung)